Villariezo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villariezo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villariezo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar